John Clarke Whitfield (1770–1836) – angielski organista i kompozytor
 John Wilkins Whitfield (1818–1879) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów
 John Whitfield (ur. 1941) – brytyjski polityk